«Крысы в стенах» () — рассказ американского писателя Говарда Филлипса Лавкрафта, написанный в августе-сентябре 1923 года. Впервые был опубликован в мартовском выпуске журнала «Weird Tales» 1924 года.

Сюжет 
В 1923 году Де ла Поэр, последний в роду, приезжает в свой фамильный замок Эксхэм Праэри, вблизи деревни Анчестер. К ужасу местных жителей, он восстанавливает замок, что имеет дурную репутацию и долгое время оставался необитаемым. По преданию, замок построен на месте древнего храма додруидической эпохи и в нем сокрыт тёмный культ. Триста лет назад здесь была убита семья Джеймса Первого, который бежал из страны после некого кошмарного открытия. Его сын Уолтер уехал в Виргинию и сменил фамилию на Де ла Поэр. Во время войны янки сожгли Карфакс — их дом на берегу реки Джеймс и семья переехала в Болтон, штат Массачусетс. Замок был конфискован короной и отдан семье Норрис, их соседям. Альфред, сын рассказчика, служил в авиации Англии вместе с Эдвардом Норрисом. После войны дядя Эдварда продал им обратно замок. Через два года Альфред умирает от травмы полученной на войне. Рассказчик остается в замке со слугами и кошками.

Де ла Поэр изучает замок. В основании замка строители находят кимрскую кладку () и храм Великой Матери богов, времён Стоунхенджа. Анчестер в былые времена был лагерем III августианского легиона, который привнёс сюда культ Кибелы, справлявший нечестивые ритуалы под руководством фригийского жреца. После падения римского владычества, саксы возобновили культ. Около 1000 года Эксхам Праери владел орден монахов (), который развёл множество садов. После нормандского завоевания замок пришёл в упадок. В 1261 году Генрих III даровал замок Гилберту Де ла Поэру. В 1307 года замком владел Де ла Поэр «проклятый Богом». С тех пор, местные жители стали называть замок логовом извергов и вервольфов, а семью Де ла Поэр — расой потомственных демонов. Леди Маргарет Тревор, жену Годфри, обвиняли в похищении детей. Урожай в саду замка, якобы служил пищей летучим мышам-дьяволам, на шабаше. Но самая удивительная легенда описывала полчища крыс, которые лавиной вырывались из замка и нападали на людей.

Де ла Поэр поселяется в башне с видом на утёс и долину. Кот постоянно скребёт деревянную обшивку, чуя крыс, снующих за стенами. Но слуги не слышат крыс, а стоит обратить на это их внимание, как шорохи тут же исчезают. Рассказчика мучают кошмары: ему снится сумрачный грот, где демон-свинопас гоняет по грязи дряхлых тварей, а затем огромная стая крыс прыгает в зловонную пропасть. Проснувшись в ужасе, он видит, что гобелены двигаются от сквозняка, — как пляска смерти. Он спускается в подвал и видит полчища крыс, прыгающих в щели в полу. Рассказчик зовёт на помощь Норриса и вместе они проводят расследование. Спустившись в подземелье, они находят римский культ Кибелы с изображениями Аттиса (о нем писал Катулл) и алтари древнего храма коренных жителей с эмблемой солнца. Рассказчик слышит крыс внутри римских стен, сделанных из монолитных блоков 17 веков назад. Но Норрис ничего не слышит. Спустившись ниже всех возможных погребов они находят зал, где решают заночевать. Рассказчику снится римский праздник и Трималхион.

Рассказчик вызывает из Лондона пятерых ученых, которые снаряжают экспедицию в подземелье. Ученые находят рычаг, что открывает тайный лаз. Всемером мужчины спускаются в гигантский грот, где стоят римские, сакские, раннеанглийские постройки, могильники, алтари, разделочная и бойня. В этом Подземном мире () пол усеян морем костей и странных скелетов. Изучив их, ученые пришли к выводу, что на протяжении двадцати поколений семья Де ла Поэр выращивала в загонах «человеческий скот» и они превратились в деградировавший вид четвероногих тварей. Жрецы культа откармливали их овощами для ритуалов и, видимо, придерживались «особой диеты». Конец этому ужасу положил Уолтер Де ла Поэр, который убил свою семью и бежал, оставив родственника в клетке на съедение крысам. Здесь остались записи Уолтера от 1610 года, а у одного скелета имелся перстень с гербом Де ла Поэр. В склепе, под полом, хранятся кости сектантов, на которых  сделаны надписи на латыни, греческом и фригийском языках. Группа входит в Полуночную пещеру (), куда уже не доходит свет, словно, в невидимые миры Стигии.Но всё это меркло на фоне моря костей. Большинство их было насыпано беспорядочными грудами, а некоторые были ещё соединены в скелеты, позы которых указывают на демоническую ярость — они отбивались от угрозы или кровожадно хватали других. Кости были погрызены людьми и крысами.

В глубине пещеры были чёрные ямы полные распиленных, высосанных костей и вскрытых черепов! Кошмарные траншеи, забитые костями питекантропов, кельтов, римлян и англичан за столько веков греха! Некоторые были заполнены доверху и определить их глубину было невозможно, а другие казались бездонными, что даже свет фонаря не достигал дна. Кот ринулся прямо в безграничную пропасть неизвестного, как крылатое египетское божество. Я слышал жуткое топтание этих демонических крыс, которые привели меня сюда к пещерам в центре земли, где безумный безликий бог Ньярлатотеп завывает под музыку двух аморфных флейтистов. Я слышал голоса, вой, эхо и шорох, которые плавно нарастали и вздымались, как окоченевший раздутый труп вздымается над масляной рекой, что течёт под бесконечными мостами из оникса в чёрное, гнилостное море.

«Это Вуду… эта пятнистая змея… проклинаю тебя… это кровь… Великая Матерь… Аттис!… Диа ад, аодаун, багус дунах орт! Донас! Унгл-унгл… р-р-л-л-х… ч-ч-ч…».Де ла Поэр впадает в помешательство и убивает Норриса, поедая его труп. При этом, он твердит нечто на смеси среднеанглийского, латыни и гэльского, прежде чем эти звуки превращаются в какофонию животных ворчаний. Ученые его усмиряют и помещают в психиатрическую больницу. Торнтон тоже сходит с ума. Ученые взрывают замок и скрывают правду о подземелье. Де ла Поэр уверяет, что на самом деле Норриса убил не он, а крысы, которые продолжают мучить его и в палате.

Персонажи 
 Де ла Поэр () — рассказчик, чьё имя не называется, последний из рода. Выкупил фамильный замок и вернул написание своей фамилии на исконную «Де ла Поэр». Титул барона Де ла Поэр фактически существует в системе пэрства Ирландии и наследуется маркизами Уотерфорд.

 Альфред Делапоэр () — сын рассказчика, родился в 1894 году в США. Отправился в Англию и получил звание офицера авиации во время Первой мировой войны. Получил тяжелое ранение в 1918 году, после чего он прожил ещё два года искалеченным инвалидом.

 Эдвард Норрис () — капитан Королевского лётного корпуса во время Первой мировой войны. «Пухлый, дружелюбный молодой человек». Был убит и частично съеден обезумевшим Де ла Поэром. Возможно, Норрис является визуализацией «свинопаса» во снах, что Де ла Поэр видел, как наваждение.
 Сэр Уильям Бринтон () — археолог, чьи раскопки в Троада взволновали большую часть мира.
 Траск () — антрополог, сравнил скелеты с Пилтдаунским человеком — подделка 1912 года, разоблаченная в 1953 году, спустя 30 лет после публикации «Крыс в стенах».
 Тронтон () — экстрасенс, дважды потерял сознание. Оказался в больнице Ханвелл с Де ла Поэром. Вероятно, Лавкрафт читал о больнице Ханвелл в «Коронации мистера Томаса Шапа» лорда Дансани в «Книге чудес» (1912).

Второстепенные персонажи 
 Ньярлатотеп () — божество, которое появляется в разных обличиях и часто обманывает людей, имеет сардоническую манеру речи, обитает под землей, в Загробном мире. Персонаж появляется в рассказе «Ньярлатхотеп» и в 21 сонете «Грибы с Юггота».
 Демон свинопас () — белобородый демон, явился рассказчику во сне, гонял полуистлевших, дряблых зверей, на которых напала стая крыс.
 Гилберт Де ла Поэр () — Первый барон Эксхема, которому Генрих III присвоил титул к Приорату Эксхема в 1261 году. До этого момента про их семью ничего плохого не говорилось. Предания представляют его предков порождением демонов, которых обвиняли в исчезновении людей.
 Уолтер Де ла Поэр () — одиннадцатый барон Эксхэма, бежал в Виргинию после событий, в результате которых были убиты его отец, три брата и две сестры. Его почитали как героя за то, что он убил членов своей семьи. В Англии его помнили застенчивым, тихим юношей, а в Виргинии он производил впечатление пугливого и осторожного человека.
 Рэндольф Делапоэр () — двоюродный брат рассказчика, родом из Карфакса, воевал в Мексике, где стал шаманом Вуду в племени.
 Леди Маргарет Тревор () — родом из Корнуолла, вышла замуж за Годфри (), второго сына пятого барона Эксхема, в 14 или 15 веках. Была так увлечена культом, что ей приписывали исчезновения детей. Истории об этой женщине-демоне до сих пор рассказывают в приграничных с Уэльсом районах.
 Леди Мэри де ла Поэр () — вышла замуж за герцога Шрусфильда () — это титул, придуманный Лавкрафтом. После была убита им и его матерью. Священник узнав причину содеянного, благословил убийц и отпустил им грехи.
 Френсис Харли () — джентльмен из Беллвью.
 Джон Клейв () — житель Анкестер, распускал слухи про Де ла Поэров, нашёл кости возле их замка. Его слуга сошёл с ума, заглянув однажды в подземелье старого замка.
 Ниггерман () — старый кот по кличке Ниггерман, также Чёрный Том. Он мог видеть призрачных крыс.

Вдохновение 
Лавкрафт писал в письме, спустя много времени после публикации рассказа «Крысы в стенах», что рассказ «был навеян совершенно банальным явлением — потрескиванием обоев поздней ночью, которое вызвало последующую логическую цепочку». В одной из заметок записной книги Лавкрафта, похоже, заложена основа для сюжета: «Ужасная тайна в склепе древнего замка, обнаруженная его обитателем».

Стивен Дж. Мариконда указывает на «Любопытные мифы средневековья» Сабина Бэринг-Гулд (1862—1868 гг.), который написал «Книгу оборотней», что могла быть источником вдохновения для рассказа. Описание пещеры под монастырем во многом сходно с рассказом Бэринг-Гулд о «Чистилище Святого Патрика», легендарном ирландском святом месте, а идея о крысах в монастыре, возможно, была вдохновлена рассказом «Легенда о епископе Хатто», которого загрызли крысы после того, как он поджёг голодающих крестьян во время голода (история, упоминаемая в легенде «Мышиная башня в Бингене»).

Ли Блэкмор предположил, что одна поверхностная черта рассказа может быть найдена в «Падение дома Ашеров» Эдгара По, в котором Родерик говорит, что его слух настолько ненормально чувствителен, что он «слышит крыс в стенах».

Гэльская цитата в финале рассказа заимствована у Фионы Маклеод из книги «Пожиратель грехов». Фиона сделала сноску, в которой этот отрывок переводится так: «Бог против тебя и лиц подобным твоим… и да будет тебе горестная смерть… Зло и горе тебе и тебе подобным!» Лавкрафт написал Фрэнку Белнэпу Лонгу: «Единственное возражение против этой фразы заключается в том, что это гэльский, а не киммерийский язык, характерный для Англии. Но, как и в случае с антропологией, детали не в счет. Никогда это никого не остановит и никто не заметить разницу». Роберт Говард, написал в 1930 году письмо в «Weird Tales», предположив, что выбор языка отражает «теорию относительного заселения Британии кельтами», — эта заметка положила начало их обширной переписки. Кимрская область в то время охватывала не только Уэльс, но и весь остров под Стеной Адриана, причём на гэльском говорили только к северу от Стены.

С. Т. Джоши указывает на «Непрерывную цепь» Ирвина С. Кобба как на модель для «Крысы в ​​стенах». Лавкрафт писал в своем эссе, что «Более поздняя работа мистера Кобба вводит элемент вероятной научности, как в рассказе о наследственной памяти, где современный человек с негроидными чертами произносит слова на языке африканских джунглей, когда его сбивает поезд с соответствующими визуальным и слуховым эффектами, напоминающими ему о том, что его предка изувечил носорог сто лет назад».

Аббатство Карфакс — это название британского замка графа Дракулы в романе «Дракула» Брэма Стокера, который очень нравился Лавкрафту, по его словам. 

Рассказ имеет сходство со знаменитой «мечтой о доме» Карла Юнга (рассказанная Зигмунду Фрейду в 1909 году, хотя до 1925 года малоизвестная): в ней описывается спуск через исторически-стратифицированный фамильный дом в романский погреб; и нахождение тайного лаза, доисторической пещеры, заваленной костями, ценностями и т. д..

Критика 
Рассказ был отклонен журналом «Argosy All-Story Weekly», прежде чем его приняли в «Weird Tales». Лавкрафт утверждал, что бывший журнал счёл его «слишком ужасным для нежных чувств деликатно взращённых читателей». Издатель «Weird Tales», Хеннебергер описал рассказ в письме Лавкрафту, как лучший из когда-либо изданных его журналом. Это один из немногих рассказов Лавкрафта, опубликованных и антологизированных при его жизни. Рассказ попал в сборник «Включите свет» 1931 года, редакции Кристин Кэмпбелл Томпсон.

Не менее важным для развития «Мифы Ктулху» является то, что именно переиздание этого рассказа в «Weird Tales» вдохновило Роберта Говарда написать статью в журнал, восхваляющую работу Лавкрафта. Это письмо было передано Лавкрафту и они стали друзьями и переписке до самой смерти Говарда в 1936 году. Эта литературная связь нашла отражение в том, что оба автора добавили в свои произведения некоторые элементы из произведений друг друга. Роберт Говард считается одним из самых первых и плодовитых последователей «Мифов Ктулху».

Кингсли Эмис назвал рассказ «Крысы в стенах» (наряду с «Ужас Данвича») одними из лучших произведений Лавкрафта, «которые достигли запоминающейся злобности».

Лин Картер назвал рассказ «Крысы в стенах» «одной из лучших историй во всей карьере Лавкрафта».

С. Т. Джоши описывает пьесу как «почти безупречный пример короткого рассказа, ёмкости повествования и кульминации ужаса».

Имя кота — Ниггерман — часто цитировалось в обсуждениях ксенофобских и расовых взглядов Лавкрафта. Но всем был известен тот факт, что у Лавкрафта была кошка с таким именем до 1904 года. Кошке, вероятно, дали это имя когда Лавкрафту было около 9 лет. Кошка была породы темный Рэгдолл («Человек-негр»).

Техника 
Примечательно, что Лавкрафт использует технику обращения к тексту (в данном случае к реальным работам Петрония и Катулла) без полного объяснения его содержания, чтобы создать впечатление глубины и скрытых слоёв его произведения. Позже он усовершенствовал эту идею, когда писал про «Некрономикон», часто упоминающийся в «Мифах Ктулху».

Культы и ритуалы 
Рассказ «Крысы в ​​стенах» слабо связан с «Мифами Ктулху». Крысы ведут рассказчика в «Центре Земли» (), где обитает Ньярлатотеп, сопровождаемый флейтистами. В этой ссылке на Ньярлатхотепа, первой после его появления в одноименной поэме в прозе, сущность, по-видимому, обладает многими атрибутами бога Азатота. Демон-свинопас выполняет роль слуги Дьявола и слушаешь чьи то указания, которые могут относится к Ньярлатхотепу. Герой начал слышал крыс и демонов — что похоже на одержимость. Крысы заполняют пещеры под замком — это намёк на Загробный мир. Ученые вошли в пещеру, куда не проникал свет — как в глубины Стигии. 

Де ла Поер до переезда в замок Эксхэм жил в Болтоне, штат Массачусетс — это фабричный городок, где воскрешал мертвецов герой из рассказ «Герберт Уэст — реаниматор».    

Персонажи Лавкрафта испытывают пережиток вины предка и не могут избежать отпечатка зверств, совершенных в прошлом их предками. Потомки могут быть очень далеки, как по месту, так и по времени от нечестивого акта, и все же «кровь покажет» Внутрифамильный культ Де ла Поэр возглавлял старший в роду, который передавал по традиции сыну запечатанный конверт, с наказом вскрыть после его смерти — это похоже на запретные магические знания. Добропорядочных членов семьи убивали и их сменял новый злодей. Жители Анкестера рассказывают истории о призраках (англ. Ghost story), летучих мышах-дьяволах, вервольфах, расе потомственных демонов и крысах.   

Некоторые критики предположили, что «Великая Мать» (), которой поклонялся культ, является Шуб-Ниггурат (из более поздних произведений Лавкрафта), но в самом рассказе неоднократно упоминается римская богиня Кибела. Культ Кибелы из римской мифологии имеет фригийские корни, её изображают в сопровождении флейтистов, куретов и Аттиса, которому посвящен ритуал воскрешения. Слова заклинаний на костях часто наносили в разных религиозных культах. Эмблема солнца с лучами относится к культу Непобедимого Солнца или додруидическому культу, основанному на Солярных мифах.  

Мифологии Древнего Египта часто служит фоном для «Лавкрафтовских ужасов». Лавкрафт сравнивает кошек с крылатым египетским божеством, — как в рассказе «Кошки Ултара»; но здесь в подобной роли выступают крысы. Учёные шли по тоннелю, что прорыт изнутри — это похоже на тоннели из рассказа «Безымянный город».  Исследователи упоминают «Сумрачную пещеру», «Сумрачные зоны», бездну, Стигию, маслянистую реку (Стикс) из древнегреческой мифологии. Рассказчик упоминает Древний Рим и Трималхиона.

«Страна Лавкрафта» 

Лавкрафт описывает окружение готического средневекового замка Эксхэм Праэри (), вблизи деревни Анчестер (). Имение Карфакс () — дом Де ла Поэр на берегу реки Джеймс, который сожгли янки. Аббатство Карфакс появляется как название британского замка графа Дракулы в романе «Дракула» (1897) Брэма Стокера. В 1307 году здесь жил барон Де ла Поэр «проклятый Богом». Замок оставался необитаемым на протяжении трёхсот лет. Его готические башни на сакском и романском основании стоят на месте древнего храма додруидической эпохи, времён Стоунхенджа.
Эксхэм Праэри — стоящее на краю пропасти скопище древних руин, покрытых лишайниками и грачиными гнёздами, башни с голыми стенами, без полов и какой-либо отделки внутри. Но постепенно в нём стал вырисовывался образ величественного здания, где жили мои предки триста лет назад. Через два года реставрация была завершена — огромные расходы полностью оправдались. Я с гордостью осматривал просторные комнаты, обитые дубовыми панелями стены, сводчатые потолки, стрельчатые окна и широкие лестницы. Все черты средневековья были тщательно сохранены, современные детали естественно вписывались в старинные интерьеры. Но несмотря на средневековый облик, все интерьеры Эксхэм Праэри были совершенно новые.
Древнеримские монолитные сооружения, сделанные 17 веков назад, указывают на эпоху раннего Древнего Рима. Окружение Древнего Рима встречается в рассказах «Очень древний народ» и «Потомок». Римские стены, сделанные из монолитных известняковых блоков — описаны похожим образом как тоннели под скалой в рассказах «Безымянный город» и «Праздник».

Лавкрафт упоминает вымышленный город Анкестер, что появляется только в этом рассказе, а также вымышленный город Болтон, что упоминается в рассказах «Герберт Уэст — реаниматор» и «Цвете иных миров». Считается, что это не то же самое место, что и настоящий Болтон, в штате Массачусетс либо Болтон в Великобритании. Лавкрафт часто переносит названия на карте из английских городов, потому что он считал огромной ошибкой существование США и до конца жизни считал себя подданным британской короны. Лавкрафт упоминает Корнуолл (), войну в Мексике, смерть президента за океаном и траур американцев, живущих в Англии.

Связь с другими произведениями 
В повести «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата» Ньярлатхотеп появляется в древнем замке на горе Кадат, в Стране снов, и отправляет Рэндольфа Картера в бездну, где обитает Азатот. 

В рассказе «Безымянный город» описан культ в подземельях города, в котором люди веками передвигались на четвереньках.

В рассказе «Герберт Уэст — реаниматор» мертвецы нападают и пожирают людей.

В рассказе «Изгой» в замке обитают бесшумные крысы, нетопыри и пауки.

В рассказе «Затаившийся страх» семью Мартенс уничтожили чудовища, которые передвигались под землей на четвереньках.

В рассказе «Картина в доме» упоминается фраза «особая пища».

Слухи о летучих мышах-дьяволах упоминаются в рассказах «Затаившийся страх», «Неименуемое» и «Заброшенный дом».

Де ла Поэр упоминает западную башню, круглую комнату, библиотеку, галерею и подземелье — похожим образом на замок из рассказа «Изгой».

Леди Маргарет Тревор из Корнуолла, дворянка, вышедшая замуж за отпрыска семьи Де Ла Поэр в четырнадцатом веке, по-видимому, была прямым предком героя из рассказа «Селефаис». Рассказчик «Селефаис», последний из знатной семьи, тринадцать поколений жившей в родовом поместье на побережье по другую сторону холмов Суррей, в Лондоне. Он умирает у дома предков, который называется Тревор Тауэрс. Таким образом, рассказчика звали Тревор, и его семья должна была быть дворянской во время замужества леди Маргарет.

Примечания

Литература 
  Definitive version.
 H. P. Lovecraft, More Annotated Lovecraft, S. T. Joshi and Peter Cannon, eds.
 H. P. Lovecraft, The Annotated Lovecraft, S. T. Joshi, ed.
 Lin Carter, Lovecraft: A Look Behind the Cthulhu Mythos.
 
 
 Straub, Peter (2005). Lovecraft: Tales. The Library of America. p. 823. ISBN 1-931082-72-3.
 Carl G. Jung, «Man and his symbols», pp. 42, ISBN 0-440-35183-9.
 The Annotated Supernatural Horror in Literature. New York, New York: Hippocampus Press. 2000. p. 99. ISBN 0-9673215-0-6.

Рассказы 1923 года
Рассказы Говарда Лавкрафта
Рассказы США
Рассказы на английском языке